За ФК Интер сезон 2014 – 15 е 83-ти пореден в най-висшия ешелон на италианския футбол. През този сезон клубът се състезава още в турнира на Копа Италия и Лига Европа.

Отбор

Настоящ състав 

 Президент:  Ерик Тохир
 Треньор:  Валтер Мадзари

Серия А

Копа Италия

Лига Европа

Плейофи

Групова Фаза

Вижте също 

ФК Интер по сезон
Футболни отбори през сезон 2014/15